Le Mura ima više značenja:
 Le Mura, Arezzo
 Le Mura, Terni